Рынский - значения:

 Рынский — посёлок, Трубчевский район, Брянская область

См. также 
 Австрийский гульден